

Presentación previa 
Jared Donaldson y Stefan Kozlov eran ellos defensores del título, Jared Donaldson decidió no participar este año.

Alex Bolt y Frank Moser ganaron el título tras derrotar en la final Jason Jung y Dennis Novikov.

Cabeza de serie 

  Radu Albot /  Denys Molchanov (Primera ronda)
  Alex Bolt /  Frank Moser (Finalistas)

<ol start=3>
  Gong Maoxin /  Peng Hsien-yin ''(Cuartos de final)
  Toshihide Matsui /  Dean O'Brien ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Maui 2016